Tibaldi peut faire référence à:

Patronymie
 Charles Tibaldi (1900-1974), arbitre français de football.
 Eugenio Tibaldi (1977- ), photographe italien contemporain.
 Giovanni Battista Tibaldi, compositeur et violoniste italien.
 Maria Felice Tibaldi (1707-1770), artiste peintre italienne.
 Paolo Tibaldi (1824-1901), carbonaro, franc-maçon, ouvrier opticien et ancien militaire italien.
 Pellegrino Tibaldi (1527-1596), peintre italien.
 Tancrède Tibaldi (1851-1916), écrivain et essayiste italien.